Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, a Mottola
 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, a Ozieri
 Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmine a Roma
 Santuario della Madonna del Carmine ad Acquafondata

Disambiguazioni correlate
 Chiesa di Santa Maria del Carmine
 Chiesa del Carmine